Licas (fill d'Arcesialu), fill d'Arcesialu fou un espartà que va ser proxenos l'estat d'Argos.
 Licas (mitologia), company d'Heracles (mitologia grega).